Dernbach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Dernbach (Landkreis Neuwied), Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Dernbach (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz 
 Dernbach (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Dernbach (Bad Endbach), Ortsteil von Bad Endbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Dernbach (Friesenhagen), Ortsteil von Friesenhagen im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Fließgewässer:
 Dernbach (Allna), rechter Zufluss der Allna vor Frohnhausen, Stadt Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Dernbach (Eisbach), linker Zufluss des Eisbachs nahe Dernbach (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Dernbach (Elbbach), linker Zufluss des Elbbachs nahe Kaden, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Dernbach oder Langendernbach (Elbbach), linker Zufluss der Elbbachs bei Langendernbach, Gemeinde Dornburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Dernbach (Holzbach), linker Zufluss des Holzbachs zwischen Dierdorf und Wienau, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Dernbach (Salzböde), linker Zufluss der Salzböde in Bad Endbach, Kreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Dernbach (Saynbach), rechter Zufluss der Sayn oder des Saynbachs bei der Hammermühle von Maxsain, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Dernbach (Wied), linker Zufluss der Wied nahe Ehlscheid, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Burg:
 Burg Dernbach

Dernbach ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Gehann-Dernbach (* 1958), deutsche Dirigentin, Sängerin und Organistin
 Balthasar von Dernbach (1548–1606), Fürstabt von Fulda
 Beatrice Dernbach, deutschsprachige Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin
 Johann Otto von Dernbach (1658–1697), deutscher Landesherr
 Maria Eleonore von Dernbach geb. von Hatzfeld (1680–1718), deutsche Landesherrin,
 Peter Philipp von Dernbach (1619–1683), Fürstbischof von Würzburg und Herzog in Franken (1675–1683)
 Dernbach (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Derenbach
 Dermbach (Begriffsklärung)
 Dörnbach